Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. Portugal nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil und wurde am 2. Mai für die suspendierte russische Mannschaft nachnominiert.  In den Play-Offs hatten die Portugiesinnen gegen die Russinnen in zwei Spielen mit einem Gesamtergebnis von 0:1 verloren. Nach einem Remis und zwei Niederlagen schieden die Portugiesinnen als Gruppenletzte aus.

Qualifikation 
Portugal wurde für die Qualifikation in Gruppe E gelost und traf dabei wie vier Jahre zuvor auf Finnland sowie diesmal Schottland, Albanien und erstmals Zypern. Portugal startete im Herbst 2019 mit einem 1:0-Sieg in Albanien in die Qualifikation und spielte anschließend daheim 1:1 gegen Finnland. Im April 2020 sollte es dann eigentlich mit der Qualifikation mit den Spielen in Finnland und Schottland weitergehen. Die COVID-19-Pandemie warf den Spielplan aber durcheinander, so dass es erst im Oktober – nun aber ohne Zuschauer und mit zu fünf statt drei Auswechslungen – weiterging. Die Portugiesen konnten die ersten vier Spiele nach der Pause gewinnen, verloren dann aber in Finnland durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 0:1. Das letzte Spiel gegen Schottland fand dann vier Tage später wegen der Reisebeschränkungen in Zypern statt in Edinburgh statt. Die Portugiesinnen gewannen mit 2:0 und sicherten sich damit den zweiten Platz. Hinter vier punktgleichen Zweiten waren sie wegen der schlechteren Tordifferenz aber nicht direkt für die Endrunde qualifiziert. In den Play-offs der schlechteren Gruppenzweiten unterlagen sie zunächst daheim den Russinnen mit 0:1 und kamen in Moskau nur zu einem torlosen Remis.

In den zehn Spielen kamen 27 Spielerinnen zum Einsatz, davon 15 in mindestens der Hälfte der Spiele. Vier Spielerinnen wurden immer eingesetzt: Ana Borges, Andreia Norton, Dolores Silva und Sílvia Rebelo. Je einmal fehlten Kapitänin Cláudia Neto, Carole Costa und Tatiana Pinto.  Ihr Debüt gaben in der Qualifikation Alícia Correia (im 3. Spiel)  und  Ana Dias (im ersten Play-off-Spiel).Zu ihrem 100. Länderspiel kam Sílvia Rebelo beim 3:0-Sieg gegen Zypern. Für Cláudia Neto war das zweite Play-Off-Spiel ihr 135. und bisher letztes Länderspiel.

Beste Torschützin war Ana Capeta mit drei Toren. Sechs Spielerinnen erzielten insgesamt neun Tore. Zudem profitierten sie von einem Eigentor.

Tabelle

Playoffspiele 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 9. April 2021 in Lissabon

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 13. April 2021 in Moskau

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

Vorbereitung 
Zwischen dem Ende der Qualifikation und dem Beginn der EM-Endrunde liegen diesmal aufgrund der Verschiebung der Endrunde aufgrund der COVID-19-Pandemie knapp 19 Monate. In diese Zeit fiel der Beginn der Qualifikation für die WM 2023, die nach der EM abgeschlossen wird. Im Jahr der EM-Endrunde fanden folgende Spiele statt:

Kader 
Folgende Spielerinnen wurden am 30. Mai für die EM-Endrunde nominiert. Am 17 Juni wurde die verletzte Mariana Azevedo durch Lúcia Alves ersetzt. Am 5. Juli wurde Andreia Jacinto durch Suzane Pires ersetzt.

 Positionen gemäß Angaben des portugiesischen Verbandes, die UEFA ordnet einige Spielerinnen anders zu.

EM-Endrunde 

Am 2. Mai erklärte die UEFA, dass Portugal aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine den Platz der russischen Mannschaft bei der EM-Endrunde erhält. Die Russinnen waren bei der Auslosung der EM-Gruppen in die Gruppe mit Titelverteidiger Niederlande, Schweden und der Schweiz gelost worden, gegen die Portugal nun spielen wird. Gegen die Niederländerinnen gewann Portugal einmal in der Qualifikation für die WM 2003, sechsmal verloren sie.  Gegen die Schwedinnen gewann Portugal zweimal, neunmal gingen sie als Verliererinnen vom Platz – zuletzt beim Algarve-Cup 2022. Gegen die Schweizerinnen konnte Portugal von neun Spielen drei gewinnen, ein Spiel endete remis, fünfmal verloren die Portugiesinnen – zuletzt beim Algarve-Cup 2019.

Gruppenspiele 

|}

|}

Einzelnachweise 

Portugal
2022 Frauen